Stojan (Stiv) Tešić (; 29. septembar 1942 — 1. jul 1996) bio je srpski scenarista, pisac komada i romanopisac. Dobitnik je Oskara za scenario filma „Breaking Away”.

Biografija 
Stiv Tešić rođen je kao Stojan Tešić u Užicu, Jugoslavija, sada Srbija, ali se sa roditeljima preselio u Sjedinjene Američke Države kada je imao 14 godina. Smestili su se u istočnom Čikagu, Indijana, i Tešić je kasnije i diplomirao na Univerzitetu Indijana, gde je bio član "Fi-Kapa-Psi" bratstva. Otišao je da uradi svoj diplomski rad na Kolumbija univerzitetu, gde je takođe napisao i svoje prve komade.

Pišući i za pozornicu i za ekran, on je doživeo mnoge velike uspehe, između ostalog, nagrađen je i od strane Američke filmske akademije Oskarom za scenario filma „Breaking Away”.

Umro je od srčanog udara, u svojoj 53. godini, u Sidneju, Nova Škotska, država Kanada.

Nasleđe 
2005. godine, Ministarstvo za dijasporu vlade republike Srbije ustanovilo je nagradu Stojan Stiv Tešić, koja se dodeljuje jednom godišnje i kojom se nagrađuju pisci srpskog porekla koji pišu na drugim jezicima.

Smatra se da je prvi počeo da koristi termin „post-truth” u značenju da je istina kao koncept postala nevažna.

Lični život 
Bio je rođeni brat Nađe Tešić (1939—2014), srpske spisateljice.

Dela

Scenariji 
 Breaking Away (1979)
 Eyewitness (film) (1981)
 Four Friends (film) (1981)
 The World According to Garp (1982)
 American Flyers (film) (1985)
 Eleni (film) (1985)

Igrani komadi 
The Carpenters, 1970.
Lake of the Woods, 1971.
Nourish the Beast, извођен и под насловом  Baba Goya, 1973.
Gorky, 1975.
Passing Game, 1977.
Touching Bottom, 1978.
Division Street, 1980.
The Speed Of Darkness, 1989.
Square One, 1990.
The Road, 1990.
Baptismal, 1990.
On the Open Road, 1992.
Arts & Leisure, 1996.

Romani 
 Summer Crossing (1982)
 Karoo (1996)

Reference

Spoljašnje veze 

 
 Kako je jedan klinac iz Užica stigao do Holivuda i Oskara („Blic”, 6. oktobar 2016)

Рођени 1942.
Умрли 1996.
Ужичани
Српски сценаристи
Срби у Америци
Срби у Канади
Добитници награде Оскар за најбољи оригинални сценарио